

Anno 
 748 o 748 a.C.

Codici 
 748 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Van Allen Observatory, a Iowa City, nello Iowa

Matematica 
 748 – numero